

Sigle 
 Dave Brubeck Quartet  – gruppo musicale jazz statunitense

Codici 
 DBQ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale di Dubuque (Iowa), Stati Uniti
 dbq – codice ISO 639-3 della lingua daba